I Had an Accident, Tuve un accidente (España y Latinoamérica) es un episodio de la tercera temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 

Todo empieza cuando Patricio Estrella se estrella con una montaña, y de pronto aparece DEAD (MUERTO, en español). Luego, se ve que sólo era parte del videojuego que Patricio jugaba, y se estampa de verdad contra una montaña. Arenita y Bob Esponja también están esquiando en una montaña de arena. Bob va primero, y durante el trayecto hace bromas, burlándose de Calamardo. De pronto, se encuentra con un árbol terrestre y lo esquiva, pero choca con un tronco y gira por los aires. En eso, tiene un accidente rompiéndose el trasero (al caer de gran altura) y lo llevan al hospital. En el hospital, el doctor le dice que tiene una fractura en el trasero y puede recuperarse pero le dice que tenga más cuidado o tendría qué vivir con un trasero mecánico (luego se muestra un joven con este problema). Bob Esponja se pone a reflexionar y decide que nunca saldrá de su casa. Arenita y Patricio se enteran de esto y tratan de convencer a Bob que salga, por varios métodos, incluyendo hacer que sople las velas de una tarta de cumpleaños e invitarlo a sus actividades, pero él no cede. Luego de varios intentos fallidos, se les ocurre un plan: Patricio se disfraza de gorila y finge atacar a Arenita con el fin de que Bob la rescate, pero él se da cuenta de que el gorila es Patricio. En eso, se presenta otro Patricio comiendo un helado, y Arenita se confunde. El verdadero Patricio se quita el disfraz y todos se muestran impresionados cuando ven que el falso Patricio resulta ser un gorila y empieza a atacar a Arenita y Patricio. Bob comienza a pensar y decide salir a rescatarlos pero es agarrado por el gorila. Después a Bob le resulta extraño que un gorila este debajo del mar (ya que los gorilas no pueden respirar bajo el agua), éste incapaz de explicar, junto a una cebra escapan y todos se quedan viendo. Luego, la cámara se aleja y muestra a una familia (con actores parecidos a Pamela Ewing y Booby de la serie de televisión Dallas, con unos niños) que había visto el episodio, pero se les hace muy inverosímil, y apagan la televisión; lo cual termina el episodio.

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Calamardo Tentáculos 
 Arenita Mejillas

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2003